Кожуховский проезд — название улиц в различных населённых пунктах России.
 1-й Кожуховский проезд — улица в Люберцах.
 В Москве
 1-й Кожуховский проезд
 2-й Кожуховский проезд
 3-й Кожуховский проезд

См. также